Sawin (gemeente)
 Sawin (Lublin)